ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1923—1924 — 30-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Турніри 
Великодній турнір у Празі
 1 тур: 23.03.1924. «Славія» — «Вієнна» (Австрія) — 5:2; ЧАФК (Прага) — ДФК (Прага) — 1:3
 2 тур: 25.03.1924. ДФК (Прага) — «Вієнна» (Австрія) — 1:1; «Славія» — ЧАФК (Прага) — 4:1
 Таблиця: 1. Славія (4 очка), 2. ДФК (3 очка), 3. Вієнна (1 очко), 4. ЧАФК (0 очок)

Посилання 
 
 
 
 

1923–1924
Фірст Вієнна